Het WTA-tennistoernooi van Toyota (officieel Toyota Princess Cup) van 2002 vond plaats van 16 tot en met 22 september 2002 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jelena Dokić was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Kim Clijsters.

Het eerste reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Belgische Kim Clijsters in drie sets. Williams wist voor de tweede keer het toer­nooi van Toyota op haar naam te schrij­ven. Het was haar achttiende WTA-titel, de zevende van dat jaar. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Behalve Clijsters waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Cara Black en Liezel Huber had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Black speelde samen met Jelena Lichovtseva, met wie zij het eerste reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Svetlana Koeznetsova en Arantxa Sánchez Vicario won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Petra Mandula en Patricia Wartusch in twee sets. Het was hun derde, tevens laatste, gezamen­lijke titel. De Spaanse Sánchez Vicario had daar­naast 65 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Russin Koeznetsova geen.

De Belgische Kim Clijsters en Jelena Dokić uit Joegoslavië waren het tweede reekshoofd – zij strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tokio 2002
Toyota